Лебедя́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Лебедянская улица — улица в Данкове.
 Лебедянская улица — улица в Липецке.
 Лебедянская улица — улица в Москве.